Cidade Industrial Juventino Dias — distrito industrial de Contagem, Brasil

Bairros do Brasil
Cidade Industrial (Belo Horizonte)
Cidade Industrial de Curitiba

Desambiguações de topônimos